Castelfranco peut désigner:
 Castelfranco Emilia, ville italienne de la province de Modène, en Émilie-Romagne, dans l'Italie nord-orientale;
 Castelfranco in Miscano, commune italienne de la province de Bénévent dans la région Campanie en Italie;
 Castelfranco di Sopra, commune italienne de la province d'Arezzo, dans la région Toscane en Italie centrale;
 Castelfranco di Sotto, commune italienne de la province de Pise dans la région Toscane en Italie;
 Castelfranco Veneto, ville italienne de la province de Trévise, dans la région Vénétie, dans le Nord-Est de l'Italie;
 Castelfranco, ville italienne de la province d'Imperia, dans la région Ligurie, rebaptisée Castelvittorio;
 (78661) Castelfranco, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes;